El término Fresco puede referirse a:

Arte 
 Fresco, tipo de pintura.

Personas 
 Jacque Fresco, diseñador industrial estadounidense.
 Leandro Fresco, músico argentino.
 Manuel Fresco, médico y político argentino, gobernador de la provincia de Buenos Aires.
 Michael Fresco, productor y director de televisión estadounidense.

Alimentación 

 Fresco (bebida), líquido típico de Costa Rica.